Шкля́ев — русская фамилия. Имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Шкляев, Алексей Петрович (род. 1949) — удмуртский журналист, публицист и драматург.
 Шкляев, Андрей Евгеньевич (род. 1977) — и. о. ректора РГТЭУ, кандидат экономических наук.
 Шкляев, Афанасий Кирович (? — 1813) — русский стихотворец и переводчик.
 Шкляев, Владимир Сергеевич (1917—2003) — советский и российский химик, ректор ПермГФИ (1954—1963), заслуженный деятель науки РФ (1997).
 Шкляев, Владимир Сергеевич (род. 1958) — советский хоккеист.
 Шкляев, Владислав (род. 1973) — российский певец, актёр и каскадёр.
 Шкляев, Илларион Игнатьевич (1879—1908) — удмуртский поэт, переводчик, революционер.
 Шкляев, Николай Егорович (1925—2005) — удмуртский композитор, преподаватель, артист, концертмейстер-баянист.



Примечания